Серге́й Бо́лдырев:
 Болдырев, Сергей Александрович (род. 1976) — российский руководящий работник высшей школы.
 Болдырев, Сергей Владимирович (1890—1957) — донской казак, журналист, герой Первой мировой войны.
 Болдырев, Сергей Иванович (1871—1943) — донской архитектор и строитель.
 Болдырев, Сергей Николаевич (1910—1978) — советский писатель
 Болдырев, Сергей Сергеевич (род. 1991) — российский музыкант.